«Наши английские берега» (), также известная как «Заблудшие овцы» (), — картина британского художника-прерафаэлита Уильяма Холмана Ханта, написанная маслом на холсте и законченная в 1852 году. С 1946 года она хранится в лондонской галерее Тейт, будучи приобретённой через .

История 
Написанная Хантом в 1851 году картина Холмана Ханта «Наёмный пастух» была приобретена . Двоюродному брату последнего, Чарльзу Теобальду Моду, понравились изображённые на её заднем фоне овцы, и он заказал их репродукцию у Ханта. Художник убедил Мода согласиться на более авантюрную композицию. Хант работал на пленэре в изображённом на полотне месте с августа по декабрь 1852 года, невзирая на холодную и дождливую погоду. Для «Наших английских берегов» характерно сочетание деталей, написанных с разных точек наблюдений. Бабочки были нарисованы в студии.

На картине изображено стадо овец у живописного побережья Сассекса. Это место расположено на скалах в , рядом с заливом Коувхаст, недалеко от Гастингса, и было прозвано Местом влюблённых.

Картина написана многослойным образом с использованием ярких красок, как и многие другие работы Ханта.

Картина демонстрировалась на  в 1853 году под названием «Наши английские берега», но на раме была надпись «Потерявшиеся овцы» (). На Всемирной выставке 1855 года в Париже она уже носила наименование «Заблудшие овцы» (). В 1946 году полотно посредством  была приобретена лондонской галереей Тейт.

По мотивам посещения 30 июля 2019 года, британским премьер-министром Борисом Джонсоном Уэльса художник  нарисовал на основе «Наших английских берегов» карикатуру, опубликованную в газете The Guardian.

Примечания

Ссылки 
 «Наши английские берега» («Заблудшие овцы») на Smarthistory

Овца и баран в живописи
Картины из собраний галереи Тейта
Картины Холмана Ханта
Картины 1852 года